Jim Cummings peut faire référence à :
Jim Cummings, acteur américain né en 1952 ;
Jim Cummings, acteur et réalisateur américain né en 1986.